Charles Bennett eller Charles Bennet kan syfta på:

 Charles Bennet, 1:e earl av Tankerville (1674–1722), brittisk peer och politiker
 Charles Bennet, 2:e earl av Tankerville (1697–1753), brittisk peer och politiker 
 Charles Bennet, 3:e earl av Tankerville (1716–1767), brittisk peer och politiker
 Charles Bennet, 4:e earl av Tankerville (1743–1822), brittisk peer och politiker
 Charles Bennet, 5:e earl av Tankerville (1776–1859), brittisk peer och politiker
 Charles Bennet, 6:e earl av Tankerville (1810–1899), brittisk peer och politiker
 Charles Bennett (1870–1949), brittisk friidrottare
 Charles Bennett (1889–1943), amerikansk skådespelare
 Charles Bennett (1899–1995), engelsk dramatiker och manusförfattare
 Charles Edwin Bennett (1858–1921), amerikansk klassisk filolog
 Charles L. Bennett (född 1956), amerikansk astrofysiker 
 Charles Bennett (kampsportare) (född 1979), amerikansk MMA- och bare-knuckle boxningsutövare